Фо Прюнг (; 1903—1975) — камбоджийский государственный деятель, премьер-министр Камбоджи (1960—1961).

Примечания 

Министры обороны Камбоджи
Премьер-министры, вступившие в должность в 1960-е годы